2 miejscowości w Polsce: 
 Chorzenice – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Sulmierzyce 
 Chorzenice – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice